Naselja u Sloveniji:
 Koritno (Bled, Slovenija), naselje u općini Bled
 Koritno (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Koritno (Majšperk, Slovenija), naselje u općini Majšperk
 Koritno (Oplotnica, Slovenija), naselje u općini Oplotnica